Dreams So Real (band), Amerikaanse rockband
Dreams so real (Gary Burton), studioalbum van Gary Burton, vernoemd naar een jazznummer van Carl Bley